Lorenza Ghinelli (1981-), romancière italienne ;
  (1759-1834), architecte italien.

Patronyme italien